ТБС — многозначная аббревиатура:
 ТБС — тележка бортовая самолётная
 ТБС — тазобедренный сустав
 ТБС — тепло-белый свет
 ТБС — терминал банковского самообслуживания
 ТБС — территориальная библиотечная система
 ТБС — техническое бюро станкостроения
 ТБС — Технологии бизнес-систем
 ТБС — титанат бария спёчный
 ТБС — титанат бария-стронция
 ТБС — транспортно-буксирное судно (транспортное буксирное судно)
 ТБС — трахеобронхоскопия
 ТБС — требования бизнес-системы
 ТБС — трет-бутиловый спирт
 ТБС — трёхбуквенное сокращение

См. также 
 ТБСЛ — труба бурильная лёгкой серии
 НТБС — Национальная торгово-банковская система
  — аббревиатура латиницей